Blick zurück im Zorn () steht für:
 ein Schauspiel des britischen Dramatikers John Osborne aus dem Jahr 1956, siehe Blick zurück im Zorn
 einen Fernsehfilm von John Olden aus dem Jahr 1958, siehe Blick zurück im Zorn (1958)
 einen Kinofilm von Tony Richardson aus dem Jahr 1959, siehe Blick zurück im Zorn (1959)